Корінець — це елемент матеріальної конструкції книги, який знаходиться в середній чи центральній частинах оправи або обкладинки, що обрамлюють скріплені аркуші чи зошити книжкового блока.

Посилання 
 Артемий Лебедев. Книжные корешки 

Поліграфія